Říman může být:
 obyvatel Říma
 obyvatel starověkého Říma  – viz Římané
 Říman (Erfurt) – socha římského vojáka v Erfurtu
 Říman (holub) –  plemeno holuba domácího
 Říman (příjmení)

Související články 
 Římanka

Externí odkazy